Katavi steht für:
 Katavi (Region), eine Region in Tansania
 Katavi-Nationalpark, ein Nationalpark in Tansania
 Katavi (See), ein See südlich der Stadt Mpanda in Tansania